Le 5/7 est l'émission pré-matinale de France Inter, animée par Mathilde Munos. Cette émission est composée de chroniques politiques, économiques et géopolitiques, de rendez-vous culturels sur le polar, la bande dessinée, les jeux vidéo, Internet, de billets humoristiques comme celui de Daniel Morin ou la rediffusion d'extraits de Par Jupiter ou de Popopop.

Concept 
Cette pré-matinale de la station de radio France Inter est présentée depuis la rentrée 2018 par Mathilde Munos. Elle est tournée vers l'information internationale et culturelle, avec un journal de l'Outremer à , et un invité à  et . Elle se compose de plusieurs chroniques, pour la plupart groupées dans la dernière demi-heure : « le carrefour du 5/7 ».

Une déclinaison était proposée par Dorothée Barba les samedis et dimanches, 5/7 du week-end, mais elle a été arrêtée en .

Historique 
L'émission a beaucoup évolué au cours des différentes grilles de programmes de France Inter :
 1975 — 1977 : Jacques Bal et Xavier Fauche animent l'émission 
 1977 — 1982 : Michel Touret accompagné de Michel Bichebois (1977-1979), Laurence Blondel (1979-1981), Jean Morzadec (1979-1980) présente la pré-matinale Bon pied, bon œil
 1982 — 1995 : Louis Bozon est à la tête des petits matins de France Inter avec Réveillez-vous, on s'occupe du reste
 1995 — 1996 : Noëlle Bréham et Alain Le Gouguec animent l'émission à deux voix
 1996 — 1997 : Brigitte Patient et Denis Astagneau présentent l'émission
 1997 — 2005 : Nicolas Stoufflet
 2005 — 2006 : Nicolas Stoufflet présente C'est déjà le matin de  à  et Patrick Roger le 6/7 nouvellement créé
 2006 — 2008 : Nicolas Stoufflet et Patricia Martin présentent chacun une heure de la tranche
 2008 — 2010 : Patricia Martin présente du lundi au jeudi le 5/7 (puis 5h/6h30 à partir de ), remplacée par Sylvie La Rocca puis Laurence Garcia le vendredi
 2010 — 2012 : Brigitte Patient présente Un jour tout neuf entre  à  alors qu'Audrey Pulvar prend les rênes du 6/7, remplacée par Éric Delvaux (nommé rédacteur en chef en ) à compter de 
 2012 — 2013 : Guyonne de Montjou présente le 5/6 (remplacée par Dorothée Barba en fin de saison) et Éric Delvaux le 6/7
 2013 — 2014 : Éric Delvaux et Charline Vanhoenacker présentent l'émission réunifiée de  à 
 2014 — 2017 : Éric Delvaux et Catherine Boullay animent le 5/7 à deux voix
 2017 — 2018 : Hélène Roussel prend la suite d'Éric Delvaux parti au 6/9 du week-end.
Depuis  : Mathilde Munos anime l'émission en remplacement d'Hélène Roussel en congé maternité.

Intervenants

Intervenants en avril 2019

Anciens intervenants

Équipe 
 Productrice: Mathilde Munos
 Attachés de production : Bruno Baradat et Lucie Lemarchand

Notes et références

Lien externe 
 Site de l'émission, France Inter

Matinale
Programme contenant une chronique
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Émission d'actualités à la radio
Émission de radio sur France Inter
Podcast radiophonique
Émission de radio en production